Die Communauté de communes du Caudrésis et du Catésis ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 23. Dezember 2011 gegründet und umfasst 46 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Caudry.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Caudresis et Catesis
Gegründet 2011